Кязымов — фамилия. Образована от имени Казим ( — молчаливый, сдерживающий свой гнев).

Известные носители: 
 Кязымов, Кямал Кярам оглы (1924—1976) —  советский азербайджанский виноградарь. Герой Социалистического Труда (1966).
 Кязымов, Талех Таир оглы (род. 1983) — председатель Центрального банка Азербайджана.

См. также